Przystań peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Przystań, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Przystań, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Przystań, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Film 

 Przystań, un film polonais de Paweł Komorowski sorti en 1971.